Ondić je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Udbina, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 10 stanovnika te 5 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Udbina